Штормовое предупреждение — прогноз возникновения (сохранения, усиления) опасных природных метеорологических явлений. Также может означать:

Фильмы 
 «Штормовое предупреждение» () — американский фильм 1951 года.
 «Штормовое предупреждение» — советский фильм 1981 года, снятый по очерку Аркадия Ваксберга «Смерч».
 «Штормовое предупреждение» — советский двухсерийный фильм-катастрофа 1988 года.
 «» — фильм ужасов 2007 года режиссёра Джэми Блэнкса.

Музыка 
 «Штормовое предупреждение» — альбом украинской группы «Flëur», выпущенный в 2014 году.